Murray River ist der Name folgender Flüsse:

in Australien:
 Murray River, mündet in den Indischen Ozean
 Murray River (Queensland), mündet ins Korallenmeer
 Murray River (Western Australia), mündet in den Indischen Ozean

in Kanada:
 Murray River (Pine River), in British Columbia

in Neuseeland:
 Murray River (Stewart Island), auf Stewart Island  

Murray River steht für:
Murray River (Prince Edward Island), Stadt in Kanada

Siehe auch:
 Little Murray River